

Patronyme 

 Yolande Villemaire (née le 28 août 1949), est une écrivaine et poète québécoise